Жансугуров:

 Жансугуров, Ильяс (1894—1937) — казахский поэт, драматург, прозаик.
 Жансугуров — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.